SAP Open 2009 — 120-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в американском городе Сан-Хосе, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 9 по 15 февраля.

Победитель прошлого года — Энди Роддик — защищал свой прошлогодний титул в качестве первого сеянного.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Профиль на сайте ATP

См. также 
 SAP Open

 Мировой Тур ATP 2009
 ATP 250

 Портал: Теннис

США
Теннис
Февраль 2009 года
2009